Bei den II. Südpazifikspielen 1966 in Neukaledonien wurde ein Wettbewerb im Fußball ausgetragen. Am Turnier nahmen sechs Mannschaften teil. Alle Spiele wurden in der Zeit vom 12. bis 17. Dezember 1966 in Nouméa ausgetragen. Gespielt wurde in zwei Gruppen à drei Teams. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten qualifizierten sich für das Halbfinale.

Tahiti gewann erstmals das Turnier der Südpazifikspiele.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Bronze 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Details zum Turnier 1966 auf rsssf.com (engl.)

1966
Sudpazifikspiele 1966